Maríano Bucio (Maríano Bucio Ramírez) (né en 1942), cavalier mexicain.
 Olivia Bucio (née en 1954), actrice mexicaine de théâtre et de télévision, avec une carrière très liée au monde des telenovelas.

Voir aussi